Электрический привод — многозначный термин:

 Электрический привод — управляемая электромеханическая система, предназначенная для преобразования электрической энергии в механическую и обратно и управления этим процессом
 Электрический привод арматуры — устройство, служащее для механизации и автоматизации трубопроводной арматуры

См. также 

 Частотный преобразователь (электропривод)